Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Несіяна Джилл Крейбас виграла свій перший титул в одиночному розряді, у фіналі перемігши Сільвію Талаю з рахунком 2–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Tournament Profile (ITF) 

Одиночний розряд